Burn It Down (Linkin Park), een nummer van Linkin Park uit 2012
 Burn It Down (Billy The Kit), een nummer van Billy The Kit ft Nathan Duvall uit 2013
 Burn It Down (Avenged Sevenfold), een nummer van Avenged Sevenfold